Тареев — русская фамилия; женская форма Тареева.

Известные носители 
 Тареев, Борис Михайлович (1906—1998) — советский учёный в области электротехнических материалов, лауреат Сталинской премии, доктор технических наук, профессор.
 Тареев, Евгений Михайлович (1895—1986) — советский терапевт, академик Академии медицинских наук СССР, Герой Социалистического Труда.
 Тареев, Михаил Михайлович (1867—1934) — русский богослов, отец Е. М. Тареева.

Тареева 
 Тареева, Ирина Евгеньевна (1931—2001) — советский и российский нефролог и терапевт.